Дегој може бити:

 Десни Дегој, насеље града Глине, Банија, Република Хрватска
 Лијеви Дегој, насеље у општини Покупско, Туропоље, Република Хрватска